Capitão Jack Sparrow — personagem dos filmes da série Pirates of the Caribbean
Captain Jack (banda) — dupla musical alemã

Desambiguações de artes